Correctheid (logica), 
Betrouwbaarheid (informatie), 
Beleefdheid
Goed of correct handelen, volgens de moraal